Robert Devereaux ist der Name folgender Personen:

* Robert Devereaux (Rugbyspieler) (Bob Devereaux; 1897–1974), US-amerikanischer Rugby-Union-Spieler 
 Robert Devereaux (Schriftsteller) (* 1947), US-amerikanischer Schriftsteller 

Siehe auch:
 Robert Devereux